

Населені пункти та їхні частини

 Боровце — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Боровце — село в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Боровце — частина села Старий Ліповець у гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства

Боровце — село, громада округу П'єштяни, Трнавський край.

Примітки